Desa Bancar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bancar (administrativ by i Indonesien, lat -7,98, long 111,45), Jawa Timur, 
 Desa Bancar (administrativ by i Indonesien, lat -6,79, long 111,78), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar